XXXI чемпионат России по волейболу среди 14 команд мужской Суперлиги проходил со 2 октября 2021 по 10 мая 2022 года. Чемпионский титул в четвёртый раз в истории и во второй раз подряд выиграла команда «Динамо» (Москва).

Предварительный этап 
На предварительном этапе команды играли в два круга по разъездному календарю. Два сильнейших коллектива напрямую вышли в решающую стадию чемпионата — «Финал шести», а кроме того, победитель регулярного чемпионата получал право играть в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Команды, которые заняли на предварительном этапе места с 3-го по 10-е, стали участниками квалификационных матчей за выход в «Финал шести». 

В матче 2-го тура «Динамо» (действующий чемпион России и обладатель Кубка) и петербургский «Зенит» (серебряный призёр чемпионата и Кубка страны) разыграли Суперкубок России. Игра была посвящена памяти советского волейболиста Владимира Ульянова.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финальный этап

Квалификационный раунд 
Матчи за выход в «Финал шести» проводились до двух побед по системе 1—1—1.

 «Динамо» — «Факел» — 2—0
 1-й матч. 20 апреля. Москва. 3:0 (25:19, 25:16, 26:24)
 2-й матч. 24 апреля. Новый Уренгой. 3:0 (25:21, 25:20, 25:15)
 «Зенит» (СПб) — АСК — 2—0
 1-й матч. 20 апреля. Санкт-Петербург. 3:1 (25:23, 21:25, 25:20, 25:23)
 2-й матч. 24 апреля. Нижний Новгород. 3:0 (25:21, 25:19, 25:16)

 «Динамо-ЛО» — «Югра-Самотлор» — 2—0
 1-й матч. 20 апреля. Сосновый Бор. 3:0 (25:16, 25:21, 25:21)
 2-й матч. 24 апреля. Нижневартовск. 3:0 (25:19, 25:23, 26:24)
 «Белогорье» — «Кузбасс» — 2—0
 1-й матч. 20 апреля. Белгород. 3:0 (26:24, 25:18, 25:23)
 2-й матч. 24 апреля. Кемерово. 3:1 (22:25, 25:20, 25:19, 25:13)

«Финал шести» 
Матчи прошли в период с 5 по 10 мая на площадке казанского «Зенита», ставшего победителем предварительного этапа.

Группа А

Группа Б

Полуфиналы 
9 мая
 «Зенит» (СПб) — «Динамо» — 1:3 (21:25, 18:25, 25:19, 23:25)
 «Зенит» (Кз) — «Локомотив» — 0:3 (23:25, 23:25, 21:25)

Матч за 3-е место 
10 мая
 «Зенит» (СПб) — «Зенит» (Кз) — 0:3 (19:25, 19:25, 14:25)

Финал 
«Динамо» — «Локомотив» — 3:2 (26:24, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9) 
«Динамо»: Денис Богдан — 16 (15, 0, 1), Вадим Лихошерстов — 6 (5, 1, 0), Цветан Соколов — 17 (15, 2, 0), Ярослав Подлесных — 19 (15, 0, 4), Максим Белогорцев — 5 (3, 2, 0); Павел Панков — 3 (1, 0, 2), Лаури Керминен (либеро), Чеслав Свентицкис, Антон Сёмышев — 1 (1, 0, 0).
«Локомотив»: Дражен Лубурич — 26 (19, 2, 5), Сергей Савин — 10 (10, 0, 0), Ильяс Куркаев — 7 (6, 1, 0), Константин Абаев — 4 (0, 2, 2), Джон Гордон Перрин — 14 (12, 1, 1), Дмитрий Лызик — 6 (3, 1, 2), Роман Мартынюк (либеро), Семён Кривитченко (либеро), Илья Казаченков, Денис Черейский — 5 (3, 2, 0).
Судьи: Александр Рябцов (Кострома), Евгений Макшанов (Санкт-Петербург).
Время матча — 2:15 (31+28+28+32+16). Очки — 109:103 (атака — 55:53, блок — 5:9, подача — 7:10, ошибки соперника — 42:31).
10 мая. Казань. Центр волейбола «Санкт-Петербург».
СМИ:

Символическая сборная и MVP 
 Связующий — Павел Панков («Динамо»)
 Диагональный — Цветан Соколов («Динамо»)
 Доигровщики — Денис Богдан («Динамо»), Сергей Савин («Локомотив»)
 Центральные блокирующие — Ильяс Куркаев («Локомотив»), Александр Волков («Зенит» Кз)
 Либеро — Роман Мартынюк («Локомотив»)
 MVP — Павел Панков («Динамо»)

Плей-аут 
Команды, не попавшие в плей-офф, 28—30 апреля и 6—8 мая сыграли в два круга на площадках 12-й и 11-й команд по итогам предварительного этапа с учётом результатов всех ранее сыгранных матчей. В связи с расширением с сезона 2022/2023 количества команд-участников Суперлиги никто высший дивизион не покинул.

Самые результативные

Итоговое положение

Составы 
 «Динамо» (Москва): Павел Панков — 32 матча, 122 партии / 148 очков (36 в атаке, 41 на блоке, 71 с подачи); Ярослав Подлесных — 32, 108 / 395 (330, 22, 43); Цветан Соколов — 31, 114 / 492 (400, 38, 54); Вадим Лихошерстов — 30, 98 / 151 (91, 39, 21); Чеслав Свентицкис — 30, 75 / 14 (0, 0, 14); Антон Сёмышев — 29, 81 / 254 (197, 25, 32); Денис Богдан — 28, 89 / 338 (278, 20, 40); Максим Белогорцев — 27, 92 / 158 (99, 46, 13); Лаури Керминен — 23, 92; Семён Дмитриев — 13, 24 / 4 (1, 0, 3); Евгений Баранов — 11, 32; Илья Власов — 10, 41 / 93 (60, 25, 8); Романас Шкулявичус — 9, 16 / 42 (37, 4, 1); Дмитрий Жук — 8, 16 / 26 (16, 9, 1); Сергей Бусел — 4, 10 / 8 (6, 2, 0). Главный тренер — Константин Брянский.

 «Локомотив»: Константин Абаев — 30, 105 / 59 (10, 29, 20); Семён Кривитченко — 30, 100; Дражен Лубурич — 29, 100 / 407 (326, 20, 61); Джон Гордон Перрин — 28, 99 / 288 (238, 31, 19); Ильяс Куркаев — 28, 91 / 253 (170, 57, 26); Роман Мартынюк — 28, 90; Сергей Савин — 27, 94 / 321 (261, 30, 30); Дмитрий Лызик — 27, 90 / 221 (142, 49, 30); Павел Круглов — 22, 51 / 90 (78, 9, 3); Игорь Тисевич — 22, 49 / 9 (1, 5, 3); Денис Черейский — 17, 40 / 58 (34, 18, 6); Кирилл Власов — 15, 25 / 11 (6, 1, 4); Алексей Родичев — 8, 22 / 41 (38, 3, 0); Александр Ткачёв — 6, 13 / 17 (13, 4, 0); Сергей Никитин — 6, 11 / 32 (27, 4, 1); Илья Казаченков — 4, 14 / 1 (0, 0, 1); Никита Борчиков — 1, 4; Иван Комаров — 1, 1. Главный тренер — Пламен Константинов.

 «Зенит» (Казань): Дмитрий Волков — 30, 100 / 480 (374, 57, 49); Андрей Сурмачевский — 29, 92 / 145 (114, 12, 19); Максим Михайлов — 27, 90 / 392 (318, 34, 40); Мика Кристенсон — 26, 84 / 79 (29, 25, 25); Илья Фёдоров — 24, 75; Артём Вольвич — 23, 72 / 149 (98, 48, 3); Бартош Беднож — 21, 68 / 264 (208, 31, 25); Алексей Кононов — 19, 48 / 103 (72, 22, 9); Александр Волков — 17, 46 / 90 (62, 20, 8); Дмитрий Щербинин — 13, 37 / 64 (35, 23, 6); Роман Порошин — 13, 30 / 16 (5, 9, 2); Денис Земчёнок — 13, 27 / 50 (43, 3, 4); Валентин Голубев — 12, 28; Юрий Бережко — 12, 18 / 11 (9, 1, 1); Михаил Каштанов — 5, 5; Михаил Лабинский — 2, 4 / 2 (2, 0, 0); Олег Терентьев — 1, 1. Главный тренер — Алексей Вербов.
 
 «Зенит» (Санкт-Петербург): Женя Гребенников — 32, 118; Иван Яковлев — 32, 117 / 309 (217, 71, 21); Игорь Кобзарь — 31, 101 / 70 (19, 24, 27); Фёдор Воронков — 29, 96 / 296 (241, 28, 27); Иван Подребинкин — 28, 88 / 192 (148, 14, 30); Максим Космин — 24, 72 / 167 (112, 42, 13); Егор Клюка — 22, 84 / 355 (293, 30, 32); Кирилл Урсов — 16, 47 / 114 (95, 7, 12); Сергей Мелкозёров — 15, 51; Виктор Полетаев — 14, 46 / 223 (191, 12, 20); Игорь Колодинский — 14, 42 / 28 (16, 7, 5); Дмитрий Пашицкий — 13, 51 / 118 (87, 27, 4); Тине Урнаут — 12, 43 / 124 (109, 7, 8); Андрей Котов — 1, 3; Василий Тарасенко — 1, 1 / 2 (2, 0, 0). Главный тренер — Туомас Саммелвуо (до 18-го тура), Андрей Толочко.

 «Динамо-ЛО»: Максим Жигалов — 29, 79 / 139 (115, 11, 13); Денис Бирюков — 28, 109 / 425 (346, 49, 30); Никола Йовович — 28, 102 / 38 (17, 16, 5); Сергей Червяков — 27, 104 / 170 (106, 59, 5); Никита Вишневецкий — 27, 102; Сергей Пирайнен — 27, 101 / 404 (351, 35, 18); Дмитрий Коленковский — 27, 89 / 136 (81, 49, 6); Валентин Стрильчук — 26, 59 / 10 (2, 6, 2); Марко Ивович — 25, 96 / 332 (281, 22, 29); Максим Пурин — 23, 60 / 78 (59, 8, 11); Артём Мельников — 17, 46 / 74 (42, 27, 5); Денис Шенкель — 16, 36 / 81 (69, 11, 1); Артём Зеленков — 11, 41; Александр Абросимов — 10, 20 / 28 (16, 10, 2). Главный тренер — Александр Климкин.

 «Белогорье»: Павел Тетюхин — 30, 108 / 344 (280, 32, 32); Станислав Маслиев — 30, 85 / 152 (132, 6, 14); Роман Брагин — 29, 105 / 1 (1, 0, 0); Алексей Самойленко — 28, 98 / 201 (136, 63, 2); Егор Сиденко — 29, 86 / 84 (64, 5, 15); Дмитрий Ковалёв — 27, 100 / 88 (35, 43, 10); Мохаммед Аль-Хачдади — 27, 98 / 512 (438, 44, 30); Игорь Филиппов — 25, 84 / 156 (100, 48, 8); Неманья Петрич — 22, 71 / 173 (137, 23, 13); Георгий Заболотников — 16, 33 / 39 (31, 8, 0); Андрей Ананьев — 15, 33 / 36 (16, 15, 5); Илья Сподобец — 11, 21 / 21 (14, 2, 5); Илья Кириллов — 11, 19; Всеволод Абрамычев — 5, 12 / 5 (2, 3, 0); Евгений Жогов — 4, 7 / 1 (0, 1, 0); Кирилл Моторыгин — 1, 3. Главный тренер — Борис Колчин.

 «Кузбасс»: Петар Крсманович — 28, 103 / 243 (162, 57, 24); Виталий Папазов — 26, 94 / 365 (318, 39, 8); Евгений Сивожелез — 26, 88 / 232 (182, 22, 28); Михаил Щербаков — 24, 84 / 138 (71, 54, 13); Егор Кречетов — 24, 68 / 33 (9, 10, 14); Роман Пакшин — 23, 62 / 178 (150, 11, 17); Александр Маркин — 22, 78 / 222 (180, 21, 21); Владимир Съёмщиков — 21, 37 / 8 (3, 2, 3); Александр Бутько — 20, 66 / 42 (16, 13, 13); Антон Карпухов — 17, 52 / 143 (130, 10, 3); Инал Тавасиев — 16, 40 / 66 (50, 14, 2); Александр Моисеев — 15, 52; Алексей Обмочаев — 14, 54; Сагындык Турдумаматов — 6, 17; Александр Дьячков — 5, 11 / 4 (4, 0, 0); Алан Соуза — 3, 12 / 61 (55, 4, 2). Главный тренер — Игорь Юричич.

 «Югра-Самотлор»: Валентин Кротков — 28, 103; Юрий Цепков — 27, 99 / 236 (162, 62, 12); Максим Шпилёв — 27, 90 / 229 (198, 16, 15); Максим Сапожков — 27, 86 / 295 (250, 29, 16); Назар Литвиненко — 27, 71 / 207 (174, 19, 14); Руслан Галимов — 26, 96 / 323 (265, 21, 37); Максим Крескин — 23, 60 / 24 (8, 13, 3); Ярослав Верный — 22, 60 / 65 (45, 17, 3); Савелий Поздняков — 21, 50 / 76 (56, 11, 9); Максим Шкредов — 20, 38 / 57 (43, 13, 1); Юрий Синица — 18, 68 / 54 (22, 17, 15); Алексей Плужников — 17, 38 / 51 (33, 6, 12); Марат Гафаров — 7, 13; Иван Кузнецов — 7, 11 / 7 (6, 1, 0); Данил Давлетшин — 3, 5; Денис Подколзин — 2, 4. Главный тренер — Валерий Пясковский.

 АСК: Виктор Никоненко — 28, 102 / 179 (123, 39, 17); Владислав Дьяков — 28, 101; Александр Пятыркин — 27, 94 / 280 (255, 17, 8); Андрей Титич — 27, 92 / 221 (186, 23, 12); Никита Нагаец — 26, 79; Никита Лямин — 24, 77 / 107 (77, 26, 4); Лео Андрич — 20, 73 / 382 (349, 5, 28); Никита Кухно — 19, 45 / 87 (76, 7, 4); Денис Антонов — 19, 42 / 110 (98, 7, 5); Денис Петров — 18, 66 / 39 (10, 18, 11); Антон Андреев — 18, 42 / 36 (25, 6, 5); Александр Хайбулов — 17, 43 / 28 (4, 16, 8); Павел Железняков — 14, 29 / 52 (51, 1, 0); Сергей Рохин — 5, 9 / 10 (8, 1, 1); Тимур Коновалов — 4, 8 / 1 (0, 1, 0); Клим Мозжухин — 1, 1. Главный тренер — Андрей Дранишников.

 «Факел»: Владислав Бабкевич — 28, 105 / 554 (483, 38, 33); Станислав Динейкин — 28, 105 / 302 (245, 35, 22); Александр Мельников — 28, 93 / 146 (87, 48, 11); Тимофей Жуковский — 26, 93 / 69 (31, 20, 18); Алексей Чанчиков — 25, 83; Никита Морозов — 25, 54 / 27 (23, 4, 0); Вадим Юцевич — 24, 72 / 124 (105, 9, 10); Михаил Вышников — 22, 56 / 13 (2, 2, 9); Евгений Андреев — 21, 65; Алексей Сафонов — 19, 57 / 74 (44, 28, 2); Никита Крот — 19, 49 / 49 (26, 16, 7); Виталий Дикарёв — 16, 58 / 123 (72, 37, 14); Илья Петрушов — 16, 48; Омар Курбанов — 11, 40 / 117 (84, 16, 17); Корней Эннс — 9, 17 / 22 (19, 3, 0); Никита Мушенко — 1, 1. Главный тренер — Михаил Николаев (до 19-го тура), Роман Яковлев.

 «Газпром-Югра»: Евгений Рукавишников — 32, 111 / 48 (18, 25, 5); Дмитрий Макаренко — 30, 108 / 188 (155, 15, 18); Егор Якутин — 30, 104 / 191 (119, 63, 9); Никита Алексеев — 30, 102 / 406 (369, 27, 10); Ражабдибир Шахбанмирзаев — 30, 98 / 275 (237, 20, 18); Иван Лукьяненко — 29, 86 / 15 (1, 12, 2); Артём Довгань — 28, 91 / 152 (99, 37, 16); Дмитрий Красиков — 28, 63 / 50 (42, 2, 6); Алексей Кабешов — 23, 76; Кирилл Костыленко — 22, 64 / 128 (116, 9, 3); Никита Ерёмин — 21, 60; Илья Ковалёв — 18, 65 / 251 (211, 22, 18); Иван Ропавка — 14, 38 / 51 (31, 11, 9); Иван Никишин — 10, 17 / 20 (17, 3, 0); Александр Околич — 7, 22 / 43 (29, 13, 1); Иван Скворцов — 5, 6 / 5 (5, 0, 0); Максим Кириллов — 3, 11 / 1 (0, 0, 1); Павел Тебенихин — 2, 3 / 2 (1, 1, 0); Александр Слободянюк — 1, 1. Главный тренер — Рафаэль Хабибуллин.

 «Урал»: Александр Гуцалюк — 32, 129 / 269 (148, 94, 27); Роман Жось — 32, 125 / 77 (20, 32, 25); Иван Демаков — 32, 114 / 239 (181, 50, 8); Евгений Рыбаков — 31, 111 / 553 (476, 46, 31); Владимир Шишкин — 30, 119; Егор Феоктистов — 28, 109 / 346 (294, 35, 17); Николя Марешаль — 27, 105 / 307 (270, 18, 19); Сергей Багрей — 25, 59 / 2 (0, 2, 0); Максим Шемятихин — 17, 39 / 103 (88, 9, 6); Кирилл Пиун — 16, 29 / 40 (29, 8, 3); Данил Харитонов — 16, 28 / 12 (8, 3, 1); Вячеслав Черепович — 12, 35 / 59 (52, 6, 1); Сергей Бондарев — 8, 26; Виктор Пивоваров — 8, 24 / 33 (26, 5, 2); Никита Иванков — 7, 14; Игорь Фролов — 5, 13. Главный тренер — Игорь Шулепов (до 19-го тура), Юрий Лисицкий.

 «Енисей»: Александр Янутов — 30, 109; Антон Максимов — 30, 95 / 174 (112, 49, 13); Игорь Коваликов — 30, 90 / 46 (27, 15, 4); Иван Валеев — 26, 92 / 188 (139, 21, 28); Кирилл Клец — 25, 88 / 442 (377, 36, 29); Виталий Фетцов — 25, 75 / 171 (139, 15, 17); Данила Гаврилов — 25, 62 / 108 (91, 8, 9); Максим Куликов — 22, 74 / 129 (82, 37, 10); Тодор Скримов — 21, 74 / 271 (225, 12, 34); Константин Осипов — 18, 45 / 24 (10, 10, 4); Ян Ерещенко — 16, 47 / 116 (88, 12, 16); Юрий Бражнюк — 16, 43 / 50 (33, 10, 7); Александр Крицкий — 14, 42 / 65 (47, 14, 4); Илья Чубыкин — 8, 14. Главный тренер — Юрий Филиппов.

 «Нефтяник»: Дмитрий Яковлев — 31, 105 / 354 (300, 28, 26); Ильнур Рахматуллин — 31, 82 / 96 (83, 11, 2); Максим Максименко — 30, 112; Сергей Панов — 30, 101 / 177 (143, 11, 23); Иван Козицын — 29, 101 / 130 (70, 53, 7); Антон Ботин — 29, 95 / 237 (206, 22, 9); Павел Ахаминов — 27, 49 / 12 (8, 4, 0); Славомир Бярда — 26, 73 / 95 (63, 26, 6); Кирилл Кранин — 25, 65 / 103 (67, 29, 7); Андрей Ушков — 22, 81 / 46 (11, 16, 19); Денис Гетман — 22, 40 / 49 (32, 13, 4); Дмитрий Кудряшов — 20, 39 / 17 (14, 1, 2); Иван Комаров — 19, 62 / 184 (164, 10, 10); Сергей Никитин — 13, 45 / 127 (116, 8, 3); Алексей Фролов — 13, 28; Александр Воропаев — 9, 30 / 8 (3, 3, 2); Александр Лаптев — 2, 4. Главный тренер — Владимир Викулов.

Курсивом выделены игроки, покинувшие свои команды по ходу сезона.

Высшая лига «А» 
Команды высшей лиги «А» разделены на группы «Запад» имени Георгия Мондзолевского и «Восток» имени Дмитрия Воскобойникова. На предварительном этапе в период со 2 октября по 23 января команды сыграли в четыре круга спаренными матчами по разъездному календарю. По четыре команды из групп вышли в финал за 1—8-е места, а остальные команды сыграли в финале за 9—16-е места.

Предварительный этап

Группа «Запад»

Группа «Восток»

Финальный этап 
Участники финалов за 1—8-е и 9—16-е места в период с 5 февраля по 3 апреля сыграли в 4 круга с теми командами, с которыми не встречались на предварительном этапе. В турнирных таблицах учитывались все результаты сезона между командами каждой из восьмёрок. Команды, занявшие 1—2-е и 3—4-е места, провели между собой серии матчей до трёх побед по схеме 2—2—1.

Курсивом показаны результаты предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

За 1—8-е места 

 Финал за 3—4-е места. 9, 10, 16 и 17 апреля. МГТУ — «Локомотив-Изумруд» — 1—3 (1:3, 2:3, 3:1, 2:3). 
 Финал за 1—2-е места. 9, 10 и 18 апреля. «Динамо» — «Нова» — 0—3 (1:3, 1:3, 1:3).

За 9—16-е места

Высшая лига «Б» 
Турнир был сыгран с 14 октября по 24 апреля по туровой системе в четыре круга.

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди женщин 2021/2022

Ссылки 
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Положение о чемпионате
 Результаты и статистика матчей

Чемпионаты России по волейболу среди мужчин
2021 год в волейболе
2022 год в волейболе